

Manga 
 Lady Oscar – manga shōjo e anime di Riyoko Ikeda ispirato a Maria Antonietta
Lady Oscar – personaggio immaginario, protagonista dell'omonima serie

Cinema 
 Lady Oscar – film diretto da Jacques Demy del 1979

Musica 
 Lady Oscar – singolo de I Cavalieri del Re del 1982